Jonas Peter Ahnelöv (né le  à Huddinge en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
En 2005, il débute dans l'Elitserien avec le Frölunda HC. Il est repêché au ,  au total par les Coyotes de Phoenix au repêchage d'entrée de 2006. En 2008, il part en Amérique du Nord et est assigné aux Rampage de San Antonio dans la Ligue américaine de hockey.

Carrière internationale 
Il représente la Suède au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2005-2006 || Frölunda HC || Elitserien || 15 || 0 || 0 || 0 || 2 || - || - || - || - || -
|-
|2006-2007 || Frölunda HC || Elitserien || 46 || 1 || 3 || 4 || 20 || - || - || - || - || -
|-
|2007-2008 || Frölunda HC || Elitserien || 51 || 3 || 4 || 7 || 30 || 6 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|2007-2008|| Borås HC || Allsvenskan || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
|2008-2009 || Rampage de San Antonio || LAH || 43 || 1 || 6 || 7 || 35 || -|| -|| -|| -|| -
|- 
|2009-2010 || Rampage de San Antonio || LAH || 11|| 0|| 1|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2010-2011 || Rampage de San Antonio || LAH || 42|| 2|| 2|| 4|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || MODO Hockey || Elitserien || 54|| 2|| 9|| 11|| 16|| 6|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2012-2013 || MODO Hockey || Elitserien || 53|| 2|| 6|| 8|| 22|| 5|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2013-2014 || Frölunda HC || Elitserien || 52|| 5|| 9|| 14|| 61|| 7|| 0|| 2|| 2|| 2
|-
| 2014-2015|| MODO Hockey|| SHL || 37|| 3||8 || 11|| 12|| 4||1 || 0|| 1|| 0
|-
|2015-2016 || Avangard Omsk || KHL ||54 ||2 ||7 ||9 ||8 ||7 ||0 ||1 ||1 ||2 
|-
|2016-2017 || Avangard Omsk || KHL || 44||4 ||6 ||10 || 28|| 12 ||3 ||2 ||5 ||4 
|-
|2017-2018 || Avangard Omsk || KHL || 42|| 3|| 7||10 ||8 || -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2018-2019 || Rögle BK || SHL ||39 ||3 ||4 ||7 ||20 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2019-2020|| Leksands IF || SHL ||37 ||7 ||9 ||16 ||8 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2020-2021|| Leksands IF || SHL || 40 || 6 || 9 || 15 || 14 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2021-2022|| Leksands IF || SHL || 38 || 1 || 7 || 8 || 15 || 3 || 0 || 2 || 2 || 0

Au niveau international 

| 2007 || align="left"| Championnat du monde junior || 7|| 0|| 1|| 1|| 6|| +1|| align="left"|Quatrième place
|-
| 2014 || align="left"| Championnat du monde || 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| -1|| align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 2015 || align="left"| Championnat du monde || 7|| 0|| 1|| 1|| 4|| +2|| align="left"| Cinquième place
|-
| 2018 || align="left"| Jeux olympiques || 3|| 0|| 0|| 0|| 2|| 0|| align="left"| Cinquième place

Références 

Naissance en décembre 1987
Naissance à Huddinge
Joueur international suédois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Coyotes de Phoenix
Joueur des Frölunda Indians
Joueur du MODO hockey
Joueur du Rampage de San Antonio
Joueur du Borås HC
Défenseur de hockey sur glace
Joueur de l'Avangard Omsk
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Joueur du Leksands IF
Joueur du Rögle BK